Roubille ist der Name von

 Auguste Roubille (1872–1955), auch Auguste Jean Baptiste Roubille und Auguste-Jean-Baptiste Roubille, französischer Dekorateur, Zeichner und Lithograf
 Marius Antonin Roubille (1911–1945), französischer Bildhauer